Stomatoporidae är en familj av mossdjur. Stomatoporidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Stomatoporidae finns 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Stomatoporidae